Ingruentium Malorum è la ventitreesima enciclica pubblicata da Pio XII il 15 settembre 1951.

Voci correlate 
 Elenco delle encicliche
 Enciclica
 Papa Pio XII

Encicliche di Pio XII
Documenti pontifici su Maria